Avagliano Editore – casa editrice italiana

Persone
Luca Avagliano (1982) – attore italiano
Mario Avagliano (1966) – storico e saggista italiano, figlio di Tommaso
Tommaso Avagliano (1940-2021) – scrittore ed editore italiano, fondatore della omonima casa editrice